Trätorget kan syfta på:

 Trätorget, Åbo – ett torg i Åbo
 Trätorget, Göteborg – ett torg i stadsdelen Björkekärr sedan 1953 (tidigare har namnet även använts för Drottningtorget och Lilla torget)

Se även 
 Vedtorget